Grand Bay ist der Name folgender geografischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Grand Bay (Alabama), Ort im Mobile County
 Grand Bay (Georgia), Ort im Lowndes County  
 Grand Bay (Louisiana), Ort im Plaquemines County  
 Grand Bay (Bucht in Alabama), Bucht im Baldwin County 

in anderen Ländern:
 Grand Bay (Dominica), Ort auf Dominica

Siehe auch:
 Grand Bé (auch Grand Bey), eine Insel im Ärmelkanal